Jung-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Jung-dong, Bucheon, stadsdel i Bucheon, Gyeonggi, 
 Jung-dong, Daegu, stadsdel i Daegu, 
 Jung-dong, Busan, stadsdel i Busan,